Чорваш () — город в медье Бекеш в Венгрии.

Город занимает площадь 90,18 км², на которой проживает 5 738 жителей (2001). Город с 2005 года.

Город расположен на автомобильной дороге Бекешчаба — Орошхаза, в 22 км западнее города Бекешчаба, и в 16 км восточнее города Орошхаза.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 о городе 

Города Венгрии